Xavier — município de Navarra, Espanha, terra natal de São Francisco Xavier
Xavier, Duque de Parma — chefe da Casa de Bourbon-Parma e pretendente carlista ao trono de Espanha 
Xavier (filme) — de 1992, realizado por Manuel Mozos
Xavier (álbum) — de Greg X. Volz, publicado em 1982
Xavier (lutador) — lutador de wrestling e ex-campão mundial da Ring of Honor
Xavier F.C. — clube de futebol dos Estados Federados da Micronésia
 Professor Charles Xavier, personagem da série de quadrinhos e animações X-Men

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos